Basilika St. Nikolaus steht für folgende Basiliken:

 Basilika St. Nikolaus (Amsterdam), Niederlande
 Basilika St. Nikolaus (Bochnia), Polen
 Basilika St. Nikolaus (Buenos Aires), Argentinien
Siehe auch:
 St.-Nikolaus-Basilika (IJsselstein)
 Basilika San Nicola
 Basilika San Nicola da Tolentino